Matt Carpenter (1964-), athlète américain ;
 Matt Carpenter (1985-), joueur de baseball américain.